Die Coupe Banque Nationale 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Québec. Das Teppichplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 10. bis 16. September 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Alison Van Uytvanck im Einzel und die Paarung Tímea Babos/Andrea Sestini Hlaváčková im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Coupe Banque Nationale 2018 fand vom 8. bis 9. September 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in der Stadt Québec